Daniel Lawrence "D.L." Hawkins è un personaggio della serie televisiva Heroes, interpretato da Leonard Roberts e doppiato da Fabio Boccanera.

Biografia

Prima stagione - Volume uno: Genesi
Sei mesi prima dell'inizio della serie D. L. era un semplice operaio edile con moglie (Niki), figlio (Micah) e qualche problema economico. 
Si infila in un brutto giro illegale, ma lascia la sua banda prima che questa porti a termine il furto di due milioni di dollari (furto durante il quale viene ucciso un addetto alla sicurezza). Fu comunque arrestato per il furto e per l'omicidio, come unico responsabile. In prigione scopre il suo potere: l'intangibilità. incapace di dimostrare la sua innocenza e convinto che qualcuno lo voglia incastrare, egli manifesta la sua capacità e riesce ad evadere di prigione, semplicemente passando attraverso i muri.

Appare per la prima volta nel quinto episodio, "Hiros", quando, eludendo la sorveglianza davanti alla propria casa, riesce ad entrare e osservare la propria famiglia ricorrendo al suo potere. Nell'episodio successivo D.L. rivela la propria presenza e cerca di convincere la moglie della sua innocenza. Ad un certo punto D.L. scopre che quest'ultima potrebbe essere implicata nel complotto ai suoi danni. La coppia quindi si scontra e D.L. riesce ad avere la meglio, scappando poi con Micah. Durante la fuga incontrano Hiro Nakamura e il suo amico Ando, a causa di un incidente d'auto in cui entrambi gli "heroes" fanno appello ai propri poteri per salvare una donna. Micah però è sconvolto e triste per l'assenza di sua madre, così decide di telefonarle per chiederle di raggiungerli, rivelando, per la prima volta, il suo potere di interagire con le apparecchiature elettroniche.

Poco dopo la madre, con la personalità di Jessica, riesce a raggiungerli, e cerca di uccidere D.L., ma si riesce a difendere grazie al suo potere. Ninché, nella colluttazione Micah riceve un colpo da Jessica e Niki ritorna in sé. La famiglia si riunisce di nuovo, quindi, ma la pace dura poco perché Niki, rendendosi conto della pericolosità di Jessica, decide di farsi arrestare. D.L. restituisce i 2 milioni che Jessica aveva rubato a Linderman, il quale però non si sente pienamente risarcito e rivendica il diritto di "chiedere nuovamente favori" a D.L. Sarà lo stesso Linderman a corrompere degli avvocati per far rilasciare Niki, in modo che con essa, torni in libertà anche Jessica, che prenderà nuovamente il sopravvento su Niki. D.L. cerca di parlare con Jessica e le dà un ultimatum: o lascia Linderman, o egli porterà di nuovo via Micah. 
Prima di riuscire a farlo, però, Linderman, riesce a rapire il bambino, al quale si interessa per approfittare della sua capacità.

I due, D.L. e Jessica, cercano quindi di salvare il proprio figlio, ma nel caveau di Linderman scoprono che questi custodisce un enorme dossier sulla vita di entrambi fin dall'infanzia. Sembra infatti che la loro unione sia stata pianificata dallo stesso Linderman, quasi come un esperimento scientifico. Dopo aver trovato Linderman, D.L. lo uccide per impedirgli di uccidere la moglie, rimanendo comunque ferito. Assisterà poi all'esplosione di Peter Petrelli in Kirby Plaza.

Seconda stagione - Volume due: Generazioni 
D.L. decide così di rifarsi una vita entrando nel corpo dei vigili del fuoco, salvando anche una bambina in un'occasione. Successivamente, scoprirà che la personalità di Barbara ha preso il controllo di Niki, ed è partita per Los Angeles. Qui recupererà la donna, ma verrà ucciso da un uomo ubriaco.

Poteri e abilità
Il potere di D.L. è l'intangibilità, ossia la capacità di oltrepassare i corpi solidi. È in grado, ad esempio, di passare attraverso i muri o anche infilare un braccio dietro una porta chiusa per aprirla dall'interno.

Hawkins, D.L.
Impiegati immaginari